Der Begriff Kemnade (abgeleitet aus Kemenate, von lateinisch: caminata, -ae, beheizbarer Wohnraum) bezeichnet:

 das Wasserschloss Haus Kemnade in Hattingen;
 davon abgeleitet: den Ruhrstausee Kemnader See;
 den Rittersitz "Haus Kemnade" in Wissel, einem Ortsteil von Kalkar am unteren Niederrhein;
 das Kloster Kemnade in Bodenwerder;
 danach: Kemnade (Bodenwerder), einen Stadtteil der Stadt Bodenwerder im Landkreis Holzminden in Niedersachsen.

Kemnade ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Kemnade (1911–2008), deutscher Marineoffizier